Лесь может означать:
 Лесь — форма имени .
 Лесь, Сергей Олегович (род. 1969) — российский политик, глава Крымского района Краснодарского края.
 Лесь, Роман (1924—1988) — польский офицер, член Военного совета национального спасения.

См. также 
 Леся